De Bruikleners, een boek van Mary Norton
 Het kan ook verwijzen op een van de vele films, gebaseerd op het boek:
 The Borrowers (1973), een televisiefilm uit 1973
 The Borrowers (miniserie), een miniserie uit 1992
 The Borrowers (1997), een film uit 1997
 Arrietty, een film uit 2010
 The Borrowers (2011), een televisiefilm uit 2011